Carsen steht für:

 Robert Carsen (* 1954), kanadischer Opern-Regisseur
 Carsen (Horqin-Banner Vorne Rechts) (察尔森镇), die Großgemeinde Carsen des Vorderen Horqin-Banners des Rechten Flügels im Hinggan-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei in der Volksrepublik China

Siehe auch:
 Karsen
 Carson